Сатурнино Альварес Бугальяль (; 1834—1885) — испанский журналист и политический деятель.

Биография 

Сатурнино Альварес Бугальяль родился 11 февраля 1834 года в местечке Santa María das Areas в провинции Понтеведра.

Уже студентом обнаруживал выдающиеся способности и красноречие во время устраивавшихся в юридической академии диспутов. Сперва посвятил себя журналистике, написав, ряд политических статей в «Epoca».

Сделавшись с 1859 году членом кортесов, он примкнул к консервативной партии Антонио Кановаса дель Кастильо; участвовал в учредительных кортесах 1869 года, национальном собрании 1873 и реставрационных кортесах 1875 года; кроме того, занимал высокие государственные должности в министерствах Мартинеса де Кампоса и Кановаса.

С 1879 по 1881 год занимал должность министра юстиции Испании.

Сатурнино Альварес Бугальяль умер 30 мая 1885 года в Лиссабоне. Король Альфонсо XIII для увековечения его памяти и заслуг учредил дворянский титул  (), который присвоил 2 марта 1896 его вдове Adelaida García y Rodríguez (†1912) с нисходящим потомством.

Примечания 

Министры юстиции Испании
Генеральные прокуроры Испании
Члены Либерально-консервативной партии (Испании)